Сезон 2019 года стал дебютным сезоном в истории чемпионата ФИА Формула-3, созданного в результате решения Международной автомобильной федерации об объединении GP3 и Чемпионата Европы Формулы-3.

Роберт Шварцман стал первым чемпионом новой Формулы-3, он добился этого в предпоследней гонке, которая проходила на его домашнем этапе в Сочи. Prema Racing доминировали весь год и выиграли командный зачёт за четыре гонки до конца сезона, каждый из трёх пилотов команды вошёл в итоговую тройку личного зачёта.

Команды и пилоты 
Каждой команде позволено выставлять на трассу не более трёх болидов.

Календарь 
Гонки ФИА Формулы-3 проводятся в качестве гонок поддержек этапов Формулы-1 и Формулы-2. В календаре сезона 2019 года ФИА Формулы-3 значится всего восемь этапов. Все они присутствовали в календаре сезона 2018 года серии GP3. В GP3 также проводился этап на трассе Яс Марина, однако в этот календарь он не попал.

Результаты гонок

Личный зачёт

Заметки:
 – Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90% её дистанции.

Командный зачёт

Заметки:
 – Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90% её дистанции.

См. также 

 Формула-1 в сезоне 2019
 ФИА Формула-2 в сезоне 2019

Ссылки 

 Официальный сайт ФИА Формулы-3

2019 год в автоспорте
ФИА Формула-3
Формула 3 в сезоне 2019
Сезоны формульных гонок
Гонки поддержки Формулы-1
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-3